Kōstas Politīs (1942-2018) –  ex cestista e allenatore di pallacanestro greco
 Nikolaos Politis (1994 – ) – ex taekwondoka greco
 Nikolaos Politis  (1872-1942) – politico greco